Аудру () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Аудру () — селище в Естонії, у волості Аудру повіту Пярнумаа.
 польдер Аудру () — природний заповідник в Естонії.